У́льстен () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Ульстен, Ула (1931—2018) — шведский государственный и политический деятель, премьер-министр в 1978–1979.
 Ульстен, Ян (род. 1954) — шведский кёрлингист.